Soufrière steht für:

 einen Ort auf Dominica, siehe Soufrière (Dominica)
 einen Vulkan auf Guadeloupe, siehe Soufrière (Guadeloupe)
 einen Vulkan auf Montserrat, siehe Soufrière Hills
 einen Vulkan auf St. Vincent, siehe Soufrière (St. Vincent)
 eine Stadt auf St. Lucia, siehe Soufrière (St. Lucia)
 einen Distrikt auf St. Lucia, siehe Soufrière (Quarter)